Municipio de Damascus puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Damascus (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Damascus (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.